Trans (lateinisch für „jenseits, hinüber“) steht für:

 Vorsilbe im Zusammenhang mit Fremdwörtern, siehe Liste lateinischer Präfixe #trans
 trans, Kurzform für transgeschlechtlich, siehe Transgender
 in der Stereochemie ein Deskriptor, siehe Deskriptor (Chemie) #cis-, trans-
 in der Biochemie eine Wirkung unabhängig vom Genort, siehe Trans-Wirkung
 Seat Trans, Kleintransporter, siehe Seat Panda

Orte:
 Trans GR, Dorf in der Gemeinde Domleschg im Kanton Graubünden, Schweiz
 Trans (Mayenne), Gemeinde im Département Mayenne, Frankreich
 Trans (Dänemark), Ort in der Region Midtjylland, Dänemark
 Trans-en-Provence, Gemeinde im Département Var, Frankreich
 Trans-la-Forêt, Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine, Frankreich
 Trans-sur-Erdre, Gemeinde im Département Loire-Atlantique, Frankreich

Siehe auch:

Abkürzung